La 3 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

  armée allemande de la guerre de 1870.
  armée allemande de la Première Guerre mondiale.
  armée allemande de la Seconde Guerre mondiale.
  Panzer Armee : armée blindée allemande de la Seconde Guerre mondiale.
  armée : unité austro-hongroise de la Première Guerre mondiale.
  de la Première et de la Seconde Guerres mondiales.
  armée des États-Unis : composante terrestre du US Central Command.
  armée : unité française de la Première et de la Seconde Guerres mondiales.
  armée : unité Italienne de la Première et de la Seconde Guerres mondiales.
  armée : unité hongroise de la Seconde Guerre mondiale.
  armée ottomane de la Première Guerre mondiale.
 3e armée (Roumanie) de la Première et de la Seconde Guerres mondiales.
  armée du Corps expéditionnaire britannique durant la Première Guerre mondiale.
  armée : unité russe de la Première Guerre mondiale.
  armée : unité soviétique de la Seconde Guerre mondiale.
  armée de choc : unité soviétique de la Seconde Guerre mondiale.
  armée blindée : unité blindée soviétique de la Seconde Guerre mondiale.
 3e armée blindée de la Garde : unité blindée soviétique de la Seconde Guerre mondiale.
  armée de la Garde : unité soviétique de la Seconde Guerre mondiale.
  armée (Japon) : unité de l'armée impériale japonaise basée au Mandchoukouo durant la Seconde Guerre mondiale, mais elle a existé préalablement durant la guerre russo-japonaise.